Maďarský fotbalový pohár (maďarsky Magyar Népköztársaság-kupa, Arany Ászok-magyarkupa) je pohárová vyřazovací soutěž v maďarském fotbalu. První ročník byl zahájen Maďarskou fotbalovou asociací (Magyar Labdarúgó Szövetség) v roce 1909, osm let po ustanovení maďarské ligy (Nemzeti bajnokság I). Prvním vítězem se v sezóně 1909/10 stal klub MTK Budapest.

Poháru se účastní mj. i různé amatérské týmy, které se kvalifikují přes lokální soutěže.

Aktuálním vítězem ze sezóny 2015/16 je Ferencváros.

Přehled vítězů 
Zdroj:

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Nemzeti bajnokság I

Externí odkazy 
 Maďarský fotbalový pohár na Transfermarkt.uk 
 Maďarský fotbalový pohár na Soccerway.com 
 Přehled finále, RSSSF.com 

Maďarské fotbalové soutěže
Fotbal